Maria Nilsson och liknande namn kan avse:

 Maria Nilsson (född 1979), politiker, riksdagsman för liberalerna
 Maria Nilson (född 1965), litteraturvetare med inriktning på populärkultur och chick lit

Se även 
 Maria Nilsson Thore (född 1975), illustratör och barnboksförfattare